De T-Mobile Bundesliga 2007/08 was de 33ste editie onder de naam T-Mobile Bundesliga en het 117de voetbalseizoen in de hoogste afdeling van Oostenrijk.

Uitslagen
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" width="100%"
|-
! width=10%|Datum
! width=10%|Tijdstip
! width=25%|Stadion
! width=40%|Wedstrijd
! width=5%|Uitslag
|-
! colspan=5| 1ste speelronde
|-
| 10.07.2007 || 18:15 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Austria Kärnten || 1:0
|-
|11.07.2007 || 19:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SC Rheindorf Altach || 4:1
|-
|11.07.2007 || 19:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Wacker Innsbruck || 3:1
|-
|11.07.2007 || 19:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – SV Mattersburg || 1:2
|-
|11.07.2007 || 19:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – Austria Wien || 2:2
|-
! colspan=5| 2de speelronde
|-
|14.07.2007 || 19:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – LASK Linz || 1:1
|-
|14.07.2007 || 19:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – SV Ried im Innkreis || 2:3
|-
|14.07.2007 || 19:30 || Tivoli || Wacker Innsbruck – Sturm Graz || 0:0
|-
|15.07.2007 || 17:00 || Waldstadion || Austria Kärnten – FC RB Salzburg || 1:0
|-
|25.07.2007 || 19:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Rapid Wien || 3:2
|-
! colspan=5| 3de speelronde
|-
|20.07.2007 || 20:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – LASK Linz || 4:0
|-
|22.07.2007 || 19:30 || Sportzentrum Fischl || Austria Kärnten – SV Ried im Innkreis || 0:3
|-
|22.07.2007 || 17:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – FC RB Salzburg || 2:2
|-
|22.07.2007 || 19:30 || Tivoli || Wacker Innsbruck – SV Mattersburg || 2:2
|-
|01.08.2007 || 19:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – Rapid Wien || 0:1
|-
! colspan=5| 4de speelronde
|-
|27.07.2007 || 20:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – Austria Wien || 0:1
|-
|28.07.2007 || 19:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – LASK Linz || 2:1
|-
|28.07.2007 || 19:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Sturm Graz || 2:2
|-
|29.07.2007 || 17:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – Wacker Innsbruck || 2:1
|-
|08.08.2007 || 19:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Austria Kärnten || 4:0
|-
! colspan=5| 5de speelronde
|-
|03.08.2007 || 20:30 || Tivoli || Wacker Innsbruck – Austria Kärnten || 1:1
|-
|04.08.2007 || 19:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – FC RB Salzburg || 0:0
|-
|05.08.2007 || 19:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – SV Ried im Innkreis || 1:0
|-
|05.08.2007 || 17:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Austria Wien || 0:0
|-
|05.08.2007 || 19:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – SC Rheindorf Altach || 4:1
|-
! colspan=5| 6de speelronde
|-
|10.08.2007 || 20:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Wacker Innsbruck || 6:1
|-
|11.08.2007 || 19:30 || Sportzentrum Fischl || Austria Kärnten – SV Mattersburg || 1:1
|-
|11.08.2007 || 19:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SV Ried im Innkreis || 2:0
|-
|11.08.2007 || 19:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – SC Rheindorf Altach || 3:1
|-
|12.08.2007 || 17:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Rapid Wien || 2:0
|-
! colspan=5| 7de speelronde
|-
|17.08.2007 || 20:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – Austria Kärnten || 4:1
|-
|18.08.2007 || 19:30 || Tivoli || Wacker Innsbruck – LASK Linz || 1:2
|-
|19.08.2007 || 17:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – FC RB Salzburg || 1:0
|-
|19.08.2007 || 19:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Austria Wien || 0:1
|-
|19.08.2007 || 19:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – Sturm Graz || 5:3
|-
! colspan=5| 8ste speelronde
|-
|25.08.2007 || 19:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SC Rheindorf Altach || 1:0
|-
|25.08.2007 || 19:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Wacker Innsbruck || 3:1
|-
|25.08.2007 || 19:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – SV Mattersburg || 0:2
|-
|25.08.2007 || 19:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – Rapid Wien || 0:3
|-
|26.08.2007 || 17:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – Austria Kärnten || 1:3
|-
! colspan=5| 9de speelronde
|-
|31.08.2007 || 20:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – LASK Linz || 2:2
|-
|02.09.2007 || 18:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Austria Kärnten || 1:0
|-
|02.09.2007 || 15:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – FC RB Salzburg || 1:1
|-
|02.09.2007 || 18:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – Rapid Wien || 1:0
|-
|02.09.2007 || 18:00 || Tivoli || Wacker Innsbruck – SV Ried im Innkreis || 0:1
|-
! colspan=5| 10de speelronde
|-
|15.09.2007 || 18:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SV Mattersburg || 2:1
|-
|15.09.2007 || 18:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – SC Rheindorf Altach || 2:0
|-
|15.09.2007 || 18:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Sturm Graz || 1:5
|-
|15.09.2007 || 18:00 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – Wacker Innsbruck || 0:0
|-
|16.09.2007 || 16:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – Austria Wien || 2:1
|-
! colspan=5| 11de speelronde
|-
|21.09.2007 || 20:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – SV Ried im Innkreis || 5:1
|-
|22.09.2007 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – LASK Linz || 1:4
|-
|23.09.2007 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Sturm Graz || 1:0
|-
|23.09.2007 || 18:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – FC RB Salzburg || 1:1
|-
|23.09.2007 || 18:00 || Tivoli || Wacker Innsbruck – Rapid Wien || 1:1
|-
! colspan=5| 12de speelronde
|-
|26.09.2007 || 20:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Austria Kärnten || 3:0
|-
|26.09.2007 || 18:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Austria Wien || 1:1
|-
|26.09.2007 || 20:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SV Mattersburg || 1:0
|-
|26.09.2007 || 20:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – SC Rheindorf Altach || 3:0
|-
|26.09.2007 || 20:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – Wacker Innsbruck || 3:0
|-
! colspan=5| 13de speelronde
|-
|29.09.2007 || 18:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Sturm Graz || 2:2
|-
|29.09.2007 || 18:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SC Rheindorf Altach || 0:2
|-
|29.09.2007 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Wacker Innsbruck || 3:1
|-
|29.09.2007 || 18:00 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – Austria Kärnten || 3:1
|-
|30.09.2007 || 15:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Austria Wien || 0:1
|-
! colspan=5| 14de speelronde
|-
|05.10.2007 || 20:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – SV Mattersburg || 0:0
|-
|07.10.2007 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – Rapid Wien || 1:2
|-
|07.10.2007 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV Ried im Innkreis || 2:1
|-
|07.10.2007 || 18:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – FC RB Salzburg || 4:1
|-
|24.10.2007 || 18:45 || Tivoli || Wacker Innsbruck – SC Rheindorf Altach || 0:1
|-
! colspan=5| 15de speelronde
|-
|20.10.2007 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – Wacker Innsbruck || 2:0
|-
|20.10.2007 || 18:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Sturm Graz || 4:1
|-
|20.10.2007 || 18:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – SV Mattersburg || 0:0
|-
|20.10.2007 || 18:00 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – LASK Linz || 3:0
|-
|21.10.2007 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Rapid Wien || 2:2
|-
! colspan=5| 16de speelronde
|-
|26.10.2007 || 20:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – LASK Linz || 4:4
|-
|27.10.2007 || 18:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – Sturm Graz || 0:0
|-
|27.10.2007 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Austria Kärnten || 5:2
|-
|27.10.2007 || 18:00 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – FC RB Salzburg || 2:0
|-
|28.10.2007 || 15:30 || Tivoli || Wacker Innsbruck – Austria Wien || 2:0
|-
! colspan=5| 17de speelronde
|-
|30.10.2007 || 20:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Rapid Wien || 2:1
|-
|31.10.2007 || 19:30 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – SC Rheindorf Altach || 1:1
|-
|31.10.2007 || 19:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV Mattersburg || 2:2
|-
|31.10.2007 || 19:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Wacker Innsbruck || 5:0
|-
|31.10.2007 || 19:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – SV Ried im Innkreis || 5:0
|-
! colspan=5| 18de speelronde
|-
|03.11.2007 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – Sturm Graz || 0:0
|-
|03.11.2007 || 18:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SV Ried im Innkreis || 4:0
|-
|03.11.2007 || 18:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – Austria Wien || 1:0
|-
|03.11.2007 || 18:00 || Tivoli || Wacker Innsbruck – FC RB Salzburg || 3:1
|-
|04.11.2007 || 15:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – LASK Linz || 0:0
|-
! colspan=5| 19de speelronde
|-
|09.11.2007 || 20:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – FC RB Salzburg || 1:1
|-
|10.11.2007 || 18:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SV Mattersburg || 3:1
|-
|10.11.2007 || 18:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – Wacker Innsbruck || 1:1
|-
|10.11.2007 || 18:00 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – Sturm Graz || 0:0
|-
|11.11.2007 || 15:30 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – Austria Wien || 0:1
|-
! colspan=5| 20ste speelronde
|-
|24.11.2007 || 18:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Austria Kärnten || 1:1
|-
|24.11.2007 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – SV Ried im Innkreis || 1:1
|-
|24.11.2007 || 18:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – SC Rheindorf Altach || 6:1
|-
|24.11.2007 || 18:00 || Tivoli || Wacker Innsbruck – LASK Linz || 2:0
|-
|25.11.2007 || 15:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Rapid Wien || 0:0
|-
! colspan=5| 21ste speelronde
|-
|30.11.2007 || 20:30 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – Wacker Innsbruck || 0:2
|-
|01.12.2007 || 18:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – FC RB Salzburg || 1:3
|-
|01.12.2007 || 18:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – LASK Linz || 0:0
|-
|01.12.2007 || 18:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – SV Mattersburg || 2:1
|-
|02.12.2007 || 15:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – Austria Wien || 1:1
|-
! colspan=5| 22ste speelronde
|-
|07.12.2007 || 19:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SV Ried im Innkreis || 2:0
|-
|08.12.2007 || 18:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Austria Kärnten || 4:0
|-
|08.12.2007 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – SC Rheindorf Altach || 3:3
|-
|08.12.2007 || 18:00 || Tivoli || Wacker Innsbruck – Rapid Wien || 1:1
|-
|09.12.2007 || 15:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Sturm Graz || 1:2
|-
! colspan=5| 23ste speelronde
|-
|14.12.2007 || 19:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Austria Wien || 1:1
|-
|15.12.2007 || 18:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – Austria Kärnten || 0:1
|-
|15.12.2007 || 18:00 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – Wacker Innsbruck || 0:0
|-
|15.12.2007 || 18:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – FC RB Salzburg || 1:1
|-
|16.12.2007 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – LASK Linz || 2:0
|-
! colspan=5| WINTERSTOP
|-
! colspan=5| 24ste speelronde
|-
|15.02.2008 || 19:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SV Mattersburg || 4:0
|-
|16.02.2008 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – Rapid Wien || 0:2
|-
|16.02.2008 || 18:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SC Rheindorf Altach || 1:1
|-
|16.02.2008 || 18:00 || Tivoli || Wacker Innsbruck – Sturm Graz || 1:0
|-
|17.02.2008 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – SV Ried im Innkreis || 1:0
|-
! colspan=5| 25ste speelronde
|-
|22.02.2008 || 19:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – LASK Linz || 1:2
|-
|23.02.2008 || 18:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – FC RB Salzburg || 3:1
|-
|23.02.2008 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Wacker Innsbruck || 2:1
|-
|23.02.2008 || 18:00 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – Austria Kärnten || 3:0
|-
|24.02.2008 || 15:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – Rapid Wien || 2:1
|-
! colspan=5| 26ste speelronde
|-
|26.02.2008 || 20:30 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – Sturm Graz || 0:2
|-
|27.02.2008 || 19:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – SC Rheindorf Altach || 4:0
|-
|27.02.2008 || 19:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – SV Mattersburg || 2:1
|-
|27.02.2008 || 19:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SV Ried im Innkreis || 4:0
|-
|27.02.2008 || 19:30 || Tivoli || Wacker Innsbruck – Austria Wien || 1:2
|-
! colspan=5| 27ste speelronde
|-
|01.03.2008 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Austria Kärnten || 1:0
|-
|01.03.2008 || 18:00 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – SC Rheindorf Altach || 3:1
|-
|02.03.2008 || 15:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – Rapid Wien || 0:2
|-
|05.03.2008 || 19:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – LASK Linz || 0:0
|-
|05.03.2008 || 19:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Wacker Innsbruck || 2:0
|-
! colspan=5| 28ste speelronde
|-
|07.03.2008 || 19:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Sturm Graz || 2:1
|-
|08.03.2008 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – SV Mattersburg || 1:0
|-
|08.03.2008 || 18:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Austria Wien || 2:1
|-
|08.03.2008 || 18:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – SV Ried im Innkreis || 3:2
|-
|09.03.2008 || 15:30 || Tivoli || Wacker Innsbruck – FC RB Salzburg || 1:2
|-
! colspan=5| 29ste speelronde
|-
|14.03.2008 || 20:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Rapid Wien || 1:0
|-
|15.03.2008 || 18:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Austria Kärnten || 0:1
|-
|15.03.2008 || 18:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – SV Ried im Innkreis || 2:0
|-
|15.03.2008 || 18;00 || Tivoli || Wacker Innsbruck – SC Rheindorf Altach || 1:1
|-
|16.03.2008 || 15:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – LASK Linz || 4:0
|-
! colspan=5| 30ste speelronde
|-
|18.03.2008 || 20:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Austria Wien || 2:0
|-
|19.03.2008 || 19:30 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – FC RB Salzburg || 0:0
|-
|19.03.2008 || 19:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Wacker Innsbruck || 3:3
|-
|19.03.2008 || 19:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – Sturm Graz || 1:2
|-
|19.03.2008 || 19:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – SV Mattersburg || 0:0
|-
! colspan=5| 31ste speelronde
|-
|22.03.2008 || 18;00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV Ried im Innkreis || 2:0
|-
|22.03.2008 || 18:00 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – SC Rheindorf Altach || 3:0
|-
|22.03.2008 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – Sturm Graz || 1:1
|-
|22.03.2008 || 18:00 || Tivoli || Wacker Innsbruck – Austria Kärnten || 0:0
|-
|23.03.2008 || 15:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Rapid Wien || 0:7
|-
! colspan=5| 32ste speelronde
|-
|29.03.2008 || 18:00 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – LASK Linz || 2:1
|-
|29.03.2008 || 18:00 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Wacker Innsbruck || 4:1
|-
|29.03.2008 || 18:00 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – SV Mattersburg || 2:0
|-
|29.03.2008 || 18:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – Austria Wien || 1:2
|-
|30.03.2008 || 15:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – FC RB Salzburg || 1:2
|-
! colspan=5| 33ste speelronde
|-
|04.04.2008 || 20:30 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – SC Rheindorf Altach || 1:1
|-
|05.04.2008 || 18:00 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – SV Mattersburg || 0:0
|-
|05.04.2008 || 18:00 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Sturm Graz || 3:0
|-
|05.04.2008 || 18:00 || Tivoli || Wacker Innsbruck – SV Ried im Innkreis || 1:0
|-
|06.04.2008 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Rapid Wien || 1:2
|-
! colspan=5| 34ste speelronde
|-
|11.04.2008 || 20.30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – Austria Kärnten || 2:1
|-
|12.04.2008 || 18:00 || Pappelstadion || SV Mattersburg – FC RB Salzburg || 3:2
|-
|12.04.2008 || 18:00 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – LASK Linz || 1:1
|-
|12.04.2008 || 18:00 || UPC-Arena || Sturm Graz – Wacker Innsbruck || 2:0
|-
|13.04.2008 || 15:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – Austria Wien || 0:4
|-
! colspan=5| 35ste speelronde
|-
|20.04.2008 || 15:30 || Hypo Group Arena || Austria Kärnten – SV Ried im Innkreis || 0:0
|-
|20.04.2008 || 15:30 || Bullen-Arena Wals-Siezenheim || FC RB Salzburg – Austria Wien || 2:0
|-
|20.04.2008 || 15:30 || Stadion der Stadt Linz 'Gugl' || LASK Linz – Sturm Graz || 1:2
|-
|20.04.2008 || 15:30 || Gerhard Hanappi Stadion || Rapid Wien – SC Rheindorf Altach || 3:0
|-
|20.04.2008 || 15:30 || Tivoli || Wacker Innsbruck – SV Mattersburg || 0:5
|-
! colspan=5| '36ste speelronde
|-
|26.04.2008 || 16:30 || Franz Horr-Stadion || Austria Wien – Wacker Innsbruck || 2:1
|-
|26.04.2008 || 16:30 || Cashpoint-Arena || SC Rheindorf Altach – FC RB Salzburg || 1:1
|-
|26.04.2008 || 16:30 || Pappelstadion || SV Mattersburg – LASK Linz || 1:0
|-
|26.04.2008 || 16:30 || Fill Metallbau-Stadion || SV Ried im Innkreis – Rapid Wien || 0:1
|-
|26.04.2008 || 16:30 || UPC-Arena || Sturm Graz – Austria Kärnten || 3:1
|}

 Rooster 

Eindstand

 Statistieken 
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Scheidsrechters

Meeste speelminuten

Toeschouwers

Rapid Wien

Bijgaand een overzicht van de spelers van Rapid Wien, die in het seizoen 2007/08 onder leiding van trainer-coach Peter Pacult voor de 32ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oostenrijk werden.

Externe links 
 Bundesliga website
 OEFB
 Soccerway

Oostenrijks voetbalseizoen
Competitievoetbal 2007/08